Новая Мышь () — деревня в Барановичском районе Брестской области. Административный центр Новомышского сельсовета. Расположена в 8 км к западу от Барановичей, на пересечении автодорог на Ивацевичи, Столбцы, Слоним, Молчадь, на реке Мышанка. Население — 1153 человека (2019).

История

Великое Княжество Литовское 
Впервые Мышь упоминается в первой половине XV века, как село Новогрудского уезда. В 1563 году великий князь Сигизмунд Август передал местность за военные заслуги жмудскому старосте Яну Ходкевичу. С 1566 года поселение значится в документах как городок. В XVI—XVII веках здесь существовал замок. В XVII веке в городке действовали костёл и школа, существовал монастырь иезуитов. Во второй четверти XVII века местность перешла во владение рода Сянявских, потом — Юдицких.

В Русско-польской войне 1654—1667 годов замок и городок разрушили войска Русского государства. Как доносили захватчики своему хозяину:

Во второй половине XVII века новогрудский комендант Николай Юдицкий основал в Мыши иезуитский коллегиум. В XVIII веке владельцами городка и двора были Неселовские и Мосальские. В начале XVIII века последние основали здесь стекольную . Состоянием на 1725 год в городке было более 100 дворов, действовали костёл и церковь, работали школа, больница, корчма и мельница. В 1784 году имение посещал король и великий князь Станислав Август Понятовский.

Под властью Российской империи 
В результате третьего раздела Речи Посполитой Новая Мышь оказалась в составе Российской империи, где стала центром волости в Новогрудском уезде. В 1825 году из кирпича возведён Преображенский костёл. В 1842 году состоялись 2 ярмарки (1 сентября и 29 сентября), на которых в основном торговали сельскохозяйственными продуктами и животными. В 1859 году в городке на средства казны и местных крестьян построена деревянная Преображенская церковь. Православный приход насчитывал около 3500 верующих, среди которых грамотных было только около 10 %.

В 1860-е в городке было 132 двора, церковь, костёл, еврейский молитвенный дом, велись еженедельные торги и ежегодная ярмарка.

В первой половине 1880-х годов в городке около 160 дворов, 1030 жителей, действовали церковь, народное училище (открыто в 1862 году), правление, костёл, синагога, 3 еврейские школы, больница, 21 магазин, пивоварня, кирпичный завод, паровая и ветреная мельницы. Существовали промыслы: сапожный, портновские и кузнецкий, по изготовлению различных вещей из дерева.

Новейшее время 
В начале XX века Новая Мышь представляла собой большой и многоязычный городок, в народным училищем, где училось около 150 детей (из них только 25 девочек). Действовали призывной участок и аптека.

В Первую мировую войну Новую Мышь заняли немецкие войска. Согласно Рижскому договору 1921 года местечко оказалось в составе межвоенной Польской Республики, где стала центром гмины Барановичского уезда Новогрудского воеводства.

В 1939 году Новая Мышь вошла в состав БССР. С 15 января 1940 года центр района Барановичской области. Статус поселения тогда понизили до деревни. С 12 октября 1940 года деревня стала центром одноимённого сельсовета.

В Великую Отечественную войну с конца июня 1941 года до 8 июля 1944 года деревня была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками, убиты 6 человек и разрушен 51 дом. Евреев деревни нацисты согнали в гетто, и к лету 1942 года всех убили — около 2000 человек. При освобождении деревни отличился наводчик, командир орудия Михаил Акимов, который подбил 5 вражеских танков, уничтожил 50 оккупантов и удержал рубеж до прихода основных сил своей части. За этот подвиг Акимову 25 сентября 1944 года было присвоено звание Героя Советского Союза.

С 8 января 1954 года в Брестской области. 20 мая 1954 года потеряла статус районного центра (он был пересён в Барановичи).

В 1996 году в Новой Мыши в честь поэта и фольклориста Яна Чечота был установлен памятник. По состоянию на 1998 год в деревне был 691 двор.

Население 
 XIX век 1830 — 524 муж., из них шляхты 5, духовного сословия 2, мещан-иудеев 147, мещан-христиан и крестьян 367, нищих 3; 1865 год — 884 чел.
 XX век: на начало XX века — 320 дворов, около 3860 жителей; 1921 год — 327 домов, 1815 жителей; 1959 год — 1942 жители; 1998 год — 691 двор, 511 хозяйств, 1752 жителей.
 XXI век: 2009 год — 1370 жителей, 2019 год — 1153 жителя.

{{ВыводДанных|Столбцов=10|Заголовок=Численность населения (по годам)|Больше=увеличение|Меньше=уменьшение|1987|2995|1921|1815|1959|1942|1999|1601|2009|1370|2019|1153}}

 Инфраструктура 
В Новой Мыши работают филиал Барановичской фабрики детских игрушек, исполком сельсовета, колхозная усадьба, механические мастерские, дом быта, отделение связи и сберегательного банка, больница, автоматическая телефонная станция, племстанция, ветеринарная лечебница, профессионально-техническое училище механизации сельского хозяйства, средняя и музыкальная школы, детские ясли и сад, дом культуры, библиотека, аптека, столовая, 2 магазина.

 Туристическая информация 

 Достопримечательности 

 Преображенский костёл. Памятник эклектичной архитектуры.
 Преображенская церковь (1859). Памятник деревянного зодчества.
 Кладбища: еврейские; старое.
 Таверна (XIX век).
 Мельница (XIX век).
 Синагога.
 Деревянная часовня на кладбище (XX век).
 Братская могила советских воинов и партизан'''. Похоронен 31 воин и партизан (все известны), погибшие в боях с немецкими войсками в 1941—1944 годах. В 1959 году на могиле установлен памятник — скульптура воина с автоматом.

Утраченное наследие 
 Кладбищенская часовня (XIX век).

Галерея

Известные жители 
Из Новой Мыши происходит отец польского политика Яцека Протасевича.

Примечания

Литература 
 
 
 Энциклопедия истории Белоруссии. У 6 т. Т. 5: М — Пуд / Беларус. Энцыкл.; Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) і інш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1999. — 592 с.: іл. ISBN 985-11-0141-9.
 Соркіна I. Мястэчкі Беларусі ў канцы ХVІІІ — першай палове ХІХ ст. — Вільня: ЕГУ, 2010. — 488 с. ISBN 978-9955-773-33-7.
 Mysz Nowa // Географический словарь Царства Польского и других славянских стран.Tom VI: Malczyce — Netreba. — Warszawa, 1885. S. 837−838.

Ссылки 
 Статья и фото на Radzima.org
 Съёмки  на Глобусе Белоруссии
 Прогноз погоды в д. Новая Мышь
 

Населённые пункты Барановичского района